Гарольд (Хэл) Абельсон (; род. 26 апреля 1947) — профессор электротехники и компьютерных наук в Массачусетском технологическом институте (MIT Electrical Engineering and Computer Science Department), член Института инженеров электротехники и электроники (, IEEE), и директор-основатель Creative Commons и Free Software Foundation.

Образование 
Абельсон получил степень бакалавра искусств в Принстонском университете и степень доктора философии по математике в Массачусетском технологическом институте под руководством математика Денниса Салливана.

Работа 
Абельсон имеет давнюю заинтересованность в использовании вычислений в качестве концептуальной основы обучения. Он руководил первой реализацией языка программирования Лого для Apple II, который сделал язык широко представленным на персональных компьютерах, начиная с 1981 года; и опубликовал широко продаваемую книгу о Лого в 1982 году. Его книга Turtle Geometry, написанная совместно с Андреа диСесса (Andrea diSessa) в 1981 году, представила вычислительный подход к геометрии, который приводится в качестве «первого шага в революционном изменении всего процесса преподавания/обучения». В марте 2015 года копия книги была продана на первом в мире аукционе компьютерных алгоритмов.

Вместе с Джеральдом Джеем Сассманом Абельсон разработан вводный курс информатики в МТИ, где изучаются предмет, структура и интерпретация компьютерных программ, организованный вокруг понятия, что компьютерный язык является, прежде всего, формальной средой для выражения идей в методологии, а не просто способом выполнения операций. Эта работа, вместе с учебником с таким же названием, видеозаписями лекций, а также наличием на персональных компьютерах языка Scheme — диалекта Lisp (используется в преподавании курса), оказала влияние во всём мире на преподавание в университетах компьютерных наук.

Он является приглашённым преподавателем в Google, где он является частью команды «App Inventor для Android», образовательной программы, разработанной с целью научить людей писать приложения для мобильных телефонов. Он вместе с Дэвидом Уолбером, Эллен Спиртус и Лиз Луни является соавтором книги о App Inventor, опубликованной O’Reilly Media в 2011 году.

Свободное движение программного обеспечения 
Абельсон и Сассмен также были частью движения свободного программного обеспечения, в том числе работали в Совете директоров Фонда свободного программного обеспечения.

Проект MIT OpenCourseWare был создан по инициативе Абельсона.

Награды и премии 
 Один шести стипендиатов Массачусетского технологического института в 1992 году, в знак признания его значительного и устойчивого вклада в преподавание и высшее образование
 1992 год — премия Бозе
 В 1995 получил премию Тейлора Л. Бута от IEEE Computer Society за постоянный вклад в педагогику и преподавание информатики
 В 2011 получил премию Karl V. Karlstrom Outstanding Educator Award за «вклад в вычисления образование, через его инновационные достижения в учебных программах, предназначенных для студентов, обучающихся различным видам вычислительной экспертизы, и за его лидерство в движении за открытые образовательные ресурсы».
 2012 году получил премию SIGCSE (акроним от Special Interest Group on Computer Science Education) от ACM за выдающийся вклад в образование в сфере информатики

Библиография 
 в соавторстве с Andrea diSessa. Turtle Geometry: The Computer As a Medium for Exploring Mathematics. Cambridge, Mass: MIT Press, 1981. ISBN 978-0-262-01063-4
 в соавторстве с Gerald Jay Sussman и Julie Sussman. Structure and Interpretation of Computer Programs. Cambridge, Mass: MIT Press, Second Edition 1996. (ISBN 0-262-51087-1)
 в соавторстве с Harry R. Lewis. Blown to Bits: Your Life, Liberty, and Happiness After the Digital Explosion, Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2008. ISBN 978-0-13-713559-2

Примечания

Ссылки 

 
 Creative Commons 

Учёные в области информатики США
Исследователи искусственного интеллекта
Создатели языков программирования
Электротехники США
Выпускники Принстонского университета
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Школы наук Массачусетского технологического института
Преподаватели Инженерной школы Массачусетского технологического института
Преподаватели Массачусетского технологического института
Действительные члены IEEE
Разработчики свободного программного обеспечения
Сотрудники Google